A Superligaen 2009–2010-es szezonja lesz a dán bajnokság 20. szezonja a jelenlegi lebonyolítási rendszerben. A bajnokságban 12 csapat vesz részt, a szezon pedig egy különleges lebonyolítási rendszerben zajlik.

A bajnoki címet az FC København szerezte meg, a két kieső pedig az Aarhus és a HB Køge lett.

Résztvevők

Tabella

Kereszttábla

1–11. forduló

12–33. forduló

Stadionok

Átlagnézőszámok 

Forrás: HvemVandt

Góllövőlista 

2010. április 27. szerint.

Mesterhármasok

Öngólokok 

 Allan K. Jepsen (Randers) a Brøndby ellen (2009. augusztus 17.)
 Jim Larsen (Silkeborg) az Aarhus ellen (2009. augusztus 22.)
 Nicklas Svendsen (HB Køge) az Odense ellen (2009. szeptember 20.)
 Nicklas Svendsen (HB Køge) az Odense ellen (2009. szeptember 20.)
 Mikkel Vendelbo (Esbjerg) az Aarhus ellen (2009. szeptember 28.)
 Anders Egholm (SønderjyskE) az Aarhus ellen (2009. október 3.)
 Nenad Novakovic (Nordsjælland) a Brøndby ellen (2009. október 4.)
 Winston Reid (Midtjylland) az Aarhus ellen (2009. október 31.)
 Jens Gjesing (Aarhus) a Midtjylland (2009. október 31.)
 Jens Gjesing (Aarhus) a HB Køge ellen (2009. november 7.)
 Jim Larsen (Silkeborg) az Odense ellen (2009. november 7.)
 Kevin Conboy (Esbjerg) a Brøndby ellen (2009. november 8.)
 Kian Hansen (Esbjerg) a Nordsjælland ellen (2010. március 21.)
 Anders Østli (SønderjyskE) a FC København ellen (2010. március 21.)
 Kasper Bøgelund (AaB) a Randers FC ellen (2010. május 5.)
 Jakob Poulsen (AGF) a SønderjyskE ellen (2010. május 6.)
 Mikkel Bischoff (Brøndby IF) a Randers FC ellen (2010. május 16.)

Változások a csapatok edzőinél

Források

További információk 

  A szövetség honlapja

Dán labdarúgó-bajnokságok
dán 1